Zhob – miasto w Pakistanie
 Zhob – rzeka w Pakistanie
 Zhob – dystrykt w Pakistanie